Ел Кастељано има више значења:

 Ел Кастељано (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кастељано (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику